Ричард Алън Поснър () е съдия в Апелативния съд на Седми чикагски район и старши лектор в Правното училище на Чикагския университет.

Влиятелна фигура в движението Право и икономика. В книгите и статиите си коментира критично правата на животните, феминизма, забраната на наркотиците, гей браковете (които отначало отхвърля, но впоследствие променя позицията си и започва да се застъпва за това право), кейнсианската икономика.

Биография 

Роден е в еврейско семейство в Ню Йорк на 11 януари 1939 г., завършва английски в Йейл (1959) и право в Харвард (1962).

Библиография

Книги 
 1973 Economic Analysis of Law, 1st ed.
 1981 The Economics of Justice, ISBN 978-0-674-23526-7
 1988 Law and Literature: A Misunderstood Relation, ISBN 978-0-674-51468-3
 1990 The Problems of Jurisprudence, ISBN 978-0-674-70876-1
 1990 Cardozo: A Study in Reputation, ISBN 978-0-226-67556-5
 1992 Sex and Reason, ISBN 978-0-674-80280-3
 1995 Overcoming Law, ISBN 978-0-674-64926-2
 1995 Aging and Old Age, ISBN 978-0-226-67568-8
 1996 The Federal Courts: Challenge and Reform (2d ed.), ISBN 978-0-674-29627-5
 1996 Law and Legal Theory in England and America, ISBN 978-0-19-826471-2
 1998 Law and Literature (revised and enlarged ed.), ISBN 978-0-674-51471-3
 1999 The Problematics of Moral and Legal Theory, ISBN 978-0-674-00799-4
 1999 An Affair of State: The Investigation, Impeachment, and Trial of President Clinton. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, ISBN 0-674-00080-3.
 2001 Frontiers of Legal Theory, ISBN 978-0-674-01360-5
 2001 Antitrust Law, 2nd ed., ISBN 978-0-226-67576-3
 2001 Breaking the Deadlock: The 2000 Presidential Election and the Courts, ISBN 978-0-691-09073-3
 2002 Public Intellectuals: A Study of Decline, ISBN 978-0-674-00633-1
 2003 Law, Pragmatism and Democracy, ISBN 978-0-674-01081-9
 2003 The Economic Structure of Intellectual Property Law (Harvard Univ. Press) (with William Landes), ISBN 978-0-674-01204-2
 2004 Catastrophe: Risk and Response, ISBN 978-0-19-530647-7
 2005 Preventing Surprise Attacks: Intelligence Reform in the Wake of 9/11, ISBN 978-0-7425-4947-0
 2006 Uncertain Shield: The U.S. Intelligence System in the Throes of Reform, ISBN 978-0-7425-5127-5
 2006 Not a Suicide Pact: The Constitution in a Time of National Emergency, ISBN 978-0-19-530427-5
 2007 The Little Book of Plagiarism, ISBN 978-0-375-42475-5
 2007 Economic Analysis of Law, 7th ed., ISBN 978-0-7355-6354-4
 2007 Countering Terrorism: Blurred Focus, Halting Steps, ISBN 978-0-7425-5883-0
 2008 How Judges Think, ISBN 978-0-674-02820-3
 2009 Law and Literature, 3rd. ed., ISBN 978-0-674-03246-0
 2009 A Failure of Capitalism|A Failure of Capitalism: The Crisis of '08 and the Descent into Depression, ISBN 978-0-674-03514-0
 2010 The Crisis of Capitalist Democracy, ISBN 978-0-674-05574-2
 2010 Economic Analysis of Law, 8th ed., ISBN 978-0-7355-9442-5

Избрани статии 
 The Federal Trade Commission, 37 U. Chi. L. Rev. 47 (1969)
 A Theory of Negligence, 1 J. Legal Stud. 29 (1972)
 The Economics of the Baby Shortage: A Modest Proposal, 7 J. Legal Stud. 323 (with Elisabeth M. Landes) (1978)
 Statutory Interpretation – In the Classroom and in the Courtroom, 50 U. Chi. L. Rev. 800 (1983)
 The Problematics of Moral and Legal Theory, 111 Harv. L. Rev. 1637 (1998)
 Pragmatism Versus Purposivism in First Amendment Analysis, 54 Stan. L. Rev. 737 (2002)
 Transaction Costs and Antitrust Concerns in the Licensing of Intellectual Property , 4 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 325 (2005)
 Foreword: A Political Court (The Supreme Court, 2004 Term) , 119 Harv. L. Rev. 31 (2005)

Източници

Външни препратки 
  Ричард Поснър на сайта на Чикагския университет
  Ричард Поснър на сайта на Чикагското училище по право
  The Becker-Posner Blog
  Статии на Поснър в The Atlantic

Членове на Републиканската партия на САЩ
Възпитаници на Харвардския университет
Преподаватели в Чикагския университет
Американски философи
Философия на правото
Върховен съд на САЩ
Американски блогъри
Възпитаници на Йейлския университет
Американски съдии
Родени в Ню Йорк
Евреи в САЩ